Санкт-Галлен () — місто в Швейцарії.
 Санкт-Галлен () — німецькомовний кантон на північному сході Швейцарії.
 Санкт-Галленський монастир — Світова спадщина ЮНЕСКО як «досконалий зразок великого монастиря епохи Каролінгів».